Szkoły wojskowe w Rosji (1798–1919)
 Szkoły wojskowe w Rosji (od 1991)